Blackwell Island peut faire référence à :

 un des anciens nom de Roosevelt Island, une île située sur l'East River à New York
 Phare de Blackwell Island, un phare situé sur cette île
 Blackwell's Island, un film de William C. McGann sorti en 1939